Matt Marshall, scénariste des Simpsons ;
  (né en 1985), golfeur américain.